Strzeszkowice
 Strzeszkowice Duże
 Strzeszkowice Małe